Miejscowości w Polsce leżące w gminie Juchnowiec Kościelny:
 Juchnowiec Dolny
 Juchnowiec Górny
 Juchnowiec Kościelny